John Dickerson peut faire référence à :
 John Dickerson (né en 1968), journaliste américain ;
  (1900–1966), homme politique américain du New Jersey.